Blugosa puede referirse a: 

El nombre común de la planta Anchusa arvensis.
El nombre común de la planta Anchusa azurea.
El nombre común de la planta Anchusa officinalis.
El nombre común de la planta Anchusa undulata;
El nombre común de la planta Echium plantagineum.
El nombre común de la planta Pentaglottis sempervirens